Saint-Césaire – comune canadese nella provincia del Québec
 Saint-Césaire – comune francese nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Césaire-de-Gauzignan – comune francese nel dipartimento del Gard